Baghiu:
 Vasile Gh. Baghiu (1922, Borlești, Neamț  1974, Iași), un autor român de memorii
 Vasile Baghiu (* 1965, Borlești, Neamț), un poet, prozator și eseist român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera B

Nume de familie românești